Kéthévane ou Kethevane ou Kethevan est un nom propre qui peut désigner :

Prénom
Kéthévane ou Kethevane ou Kethevan est un prénom féminin porté par plusieurs souveraines et princesses en Géorgie (voir ci-dessous).

Sainte chrétienne
 Kéthévane († 1624), ou Kethevane ou Kethevan, reine de Kakhétie en Géorgie, martyre à Chiraz en Perse par la main des Musulmans sur ordre du chah Abbas ; fêtée le 13 septembre.

Personnalités portant ce prénom
 Kéthévane, reine d'Iméréthie puis de Kakhétie, fille de David  de Moukhran et de la Princesse Elene Meskhe. 
 Kéthévane († 1740), fille de Héraclius  de Kakhétie et de la Princesse Ana, épouse d'Abel Andronikachvili, Prince de Kizik. 
 Kéthévane Khanum, fille de Héraclius  de Kakhétie et d'une concubine, épouse du Prince Georges Bagration. 
 Kéthévane Andronicachvili, reine descendante des empereurs byzantins, épouse du roi de Géorgie Georges XII Bagration, mère du prétendant Jean  de Géorgie.
 Kéthévane Tsérétéli, princesse, fille du Comte Zurab Tsérétéli, épouse du prétendant Jean  de Géorgie, mère de Grigol Ivanovitch de Géorgie, roi auto-proclamé de Géorgie.
 Kéthévane Grigorievna Bagration-Gruzinskaya (°182X - †1891), fille de Grigol Ivanovitch de Géorgie, roi auto-proclamé de Géorgie.
 Kéthévane Filimonovna Siradzé, épouse de Pierre Gruzinsky.
 Kéthévane Davrichewy (1965- ), écrivaine française d'origine géorgienne.
 Kéthévane Bagration de Moukhrani (1954- ), personnalité publique et diplomate italo-géorgienne.

Références

Homonymie de prénom